Miejscowości w Holandii
 Wijk aan Zee – miejscowość turystyczna na wybrzeżu Morza Północnego, wieś w prowincji Holandia Północna, w gminie Beverwijk
 Wijk bij Duurstede – miasto i siedziba gminy w południowej części prowincji Utrecht, w pobliżu średniowiecznego Dorestat
 Wijk en Aalburg – wieś w prowincji Brabancja Północna, w gminie Altena, na północny wschód od 's-Hertogenbosch

Zobacz też 
 Wyk
 Wijck: Thomas Wijck
 Van Wijk: Nikolas van Wijk, Remco van Wijk
 Van Wyck: Jamaica – Van Wyck
 vicus